Плешивка:
 Плешивка — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Плешивка — бывшая деревня в Тульской губернии, Алексинском уезде, Широносовской волости — ныне м. о. Вишнёвая